Собакинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Собакинская волость (Казанский уезд) — в составе Казанской губернии
 Собакинская волость (Арзамасский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Собакинская волость (Орловский уезд) — в составе Орловской губернии
 Собакинская волость (Сенгилеевский уезд) — в составе Симбирской губернии